AJE peut désigner :
 Al Jazeera English, une chaîne d'information internationale en continu en anglais lancée par Al Jazeera :
 Association des journalistes de l'environnement, une association francophone de journalistes spécialisés dans les thématiques environnementales.
Association Junior Études, association de l'UFR de pharmacie de l'Université Paris-Sud, à but non lucratif loi de 1901, créée en 1989. Il s'agit du premier prestataire de service étudiant en Europe dans le domaine pharmaceutique et parapharmaceutique.

Notes et références